Jméno Krka není jednoznačné:
 Krka (Chorvatsko) – řeka v Chorvatsku
 Krka (Slovinsko) – řeka ve Slovinsku
 Krka (firma) – slovinská farmaceutická firma
 Národní park Krka – národní park v Chorvatsku
 Most Krka – most v Chorvatsku

Externí odkazy